Banja kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Chisarja (ort), Plovdiv, Obsjtina Chisarja, 
 Dolna Banja, ort, Oblast Sofija, Obsjtina Dolna Banja, 
 Banja (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Karlovo, 
 Banja (distrikt i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Panagjurisjte, 
 Banja (distrikt i Bulgarien, Blagoevgrad), Obsjtina Razlog, 
 Banja (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Nesebr, 
 Banja (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Nova Zgora, 
 Banja – en stad i sydvästra delen av Bulgarien, se Kjustendil

Serbien
 Banja, Priboj – en ort